Una domanda di matrimonio (The Actual) – romanzo di Saul Bellow del 1997
 The Actual – gruppo musicale statunitense